La liste des footballeurs internationaux espagnols comprend tous les joueurs de football  en équipe d'Espagne A.

Liste des joueurs 

Liste mise à jour après le match Maroc-Espagne du .

Références

Lien externe 
  Spain international caps | European football sur eu-football.info

Espagne
Liste
Football